Johann von Roll ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist von Roll (1683–1733), Komtur des Deutschen Ordens und Minister
 Johann Nepomuk von Roll zu Bernau (1761–1832), Domkapitular und Domdekan